Мрачај може да се односи на:

 Мрачај (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Мрачај (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Мрачај (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Мрачај (Костајнички Мајур), насеље у општини Костајнички Мајур, Банија, Република Хрватска
 Мрачај Крстињски, насеље у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Мрачај (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ
 Мрачај (Жепче), насеље у општини Жепче, Федерација БиХ, БиХ